Henri Chassin (libertaire) (1887-1964) est un poète, chansonnier libertaire et antimilitariste.
 Henri Chassin (homme politique) (1840-1918) a été maire du  arrondissement de 1905 à 1914.